

Anii 500 ÷ 1000

Anii 1001 ÷ 1200

Anii 1201 ÷ 1300

Anii 1301 ÷ 1400

Anii 1401 ÷ 1450

Anii 1451 ÷ 1500

Medievale
 Listă
Pagini peste 100K